Název Plaveč má více obcí:

 Plaveč (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Plaveč (okres Stará Ľubovňa) – obec na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa

Další použití názvu:

 Plaveč (zámek, okres Znojmo) – zámek ve stejnojmenné obci v okrese Znojmo
 Plaveč (hrad) – zřícenina hradu nad obcí Plaveč na Slovensku

Externí odkazy